Sarajlić ist der Familienname folgender Personen:

 Izet Sarajlić (1930–2002), jugoslawischer Dichter und Philosophiehistoriker
 Matej Sarajlić (* 1995), kroatischer Handballspieler